Frenzl ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Frenzl (* 2001), deutscher Leichtathlet
 Markus Frenzl (* 1970), deutscher Designtheoretiker, Designkritiker und Hochschullehrer
 Otto Frenzl (1909–1996), österreichischer Ingenieur